Курт Фрейзер (; 12 января 1958, Цинциннати, штат Огайо, США) — американский и канадский хоккеист и тренер.

Карьера 
В качестве хоккеиста провел 15 сезонов в НХЛ. Фрайзер выступал в командах: «Ванкувер Кэнакс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесота Норт Старз». Всего в НХЛ он провел 704 игры, в которых набрал 433 очка (193+240).

В 1978 году он в составе юношеской сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате мира, а в 1987 году уже в составе сборной США принимал участие в Кубке Канады.

Закончив карьеру хоккеиста стал тренером. Он работал в следующих командах:

 «Милуоки Эдмиралс» (ИХЛ) — 1990—1992 (ассистент Майка Мерфи), 1992—1994 — главный тренер.
 «Сиракьюз Кранч» (АХЛ) — 1994—1995 (ассистент Джека Макклагрея).
 «Орландо Солар Беарз» (ИХЛ) — 1995—1999 — главный тренер.
 «Атланта Трэшерз» (НХЛ) — 1999—2003 — главный тренер.
 «Нью-Йорк Айлендерс» (НХЛ) — 2003—2004 (ассистент Стива Стиллинга).
 «Сент-Луис Блюз» (НХЛ) — 2005—2006 (ассистент Майка Китчена).
 сборная Белоруссии по хоккею — 2006—2008 — главный тренер.
 «Гранд-Рапидс Гриффинс» (АХЛ) — 2008—2009 — главный тренер.
 «Куньлунь Ред Стар» (КХЛ) — 2019—2020 — главный тренер

Был первым тренером в истории «Атланты Трэшерз».

В 2018 году работал в тренировочном лагере женской сборной США по хоккею.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты Канады
Игроки «Виктория Кугарз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры США
Тренеры НХЛ
Тренеры «Милуоки Эдмиралс»
Тренеры «Атланта Трэшерз»
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар»